Hydrovolzia är ett släkte av kvalster. Hydrovolzia ingår i familjen Hydrovolziidae. 

Hydrovolzia är enda släktet i familjen Hydrovolziidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Hydrovolzia